Discocharopa är ett släkte av snäckor. Discocharopa ingår i familjen Charopidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Discocharopa